Pauwels är ett belgiskt och franskt efternamn. Det har burits av bland andra:

 Ferdinand Pauwels (1830–1904), belgisk målare
 Louis Pauwels (1920–1997), fransk journalist och författare
 Thierry Pauwels (född 1957), belgisk astronom

Franska efternamn